Carnevale – festa annuale

Cinema 
Carnevale (Carnival) – film del 1946 diretto da Stanley Haynes
Extra-dry: Carnevale 1910 - Carnevale 1913 – film del 1914 di Gino Calza-Bini

Persone
Andrea Carnevale – ex calciatore italiano
Ben Carnevale – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Corrado Carnevale – magistrato italiano
Dante Carnevale – militare italiano
Fra' Carnevale – pittore e religioso italiano
Giuseppe Carnevale – giurista e storico italiano
Mario Carnevale – calciatore italiano
Massimo Carnevale – fumettista e illustratore italiano
Roberto Carnevale – pianista, direttore d'orchestra e compositore italiano
Salvatore Carnevale – sindacalista italiano, vittima di Cosa nostra
Taylor Carnevale – hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Tony Carnevale – compositore e direttore d'orchestra italiano

Televisione 
 Carnevale – programma televisivo italiano